Виктория Азаренко защитила свой прошлогодний титул.

Общая информация 
Одна и та же теннисистка выигрывает два турнира подряд впервые с сезона-2010: тогда Серена Уильямс также выиграла свой первый титульный матч в двух сетах, а второй — в трёх.

Ли На оба своих финала турниров Большого шлема уступает в Австралии.

Первая ракетка турнира побеждает в Австралии впервые с 2010 года.

Посев 

  'Виктория Азаренко (Титул)
  Мария Шарапова (Полуфинал)
  Серена Уильямс (Четвертьфинал)
  Агнешка Радваньская (Четвертьфинал)
  Анжелика Кербер (Четвёртый раунд)
  Ли На (Финал)  Сара Эррани (Первый раунд)
  Петра Квитова (Второй раунд)
  Саманта Стосур (Второй раунд)  Каролина Возняцки (Четвёртый раунд)
  Марион Бартоли (Третий раунд)
  Надежда Петрова (Первый раунд)
  Ана Иванович (Четвёртый раунд)
  Мария Кириленко (Четвёртый раунд)
  Доминика Цибулкова (Второй раунд)
  Роберта Винчи (Третий раунд)

<ol start=17>
 Луция Шафаржова ''(Второй раунд)
 Юлия Гёргес ''(Четвёртый раунд)
 Екатерина Макарова ''(Четвертьфинал)
 Янина Викмайер ''(Третий раунд)
 Варвара Лепченко ''(Второй раунд)
 Елена Янкович ''(Третий раунд)
 Клара Закопалова ''(Второй раунд)
 Анастасия Павлюченкова ''(Первый раунд)
 Венус Уильямс ''(Третий раунд)
 Се Шувэй ''(Второй раунд)
 Сорана Кырстя ''(Третий раунд)
 Ярослава Шведова ''(Первый раунд)
 Слоан Стивенс ''(Полуфинал)
 Тамира Пашек ''(Второй раунд)
 Урсула Радваньская ''(Первый раунд)
 Мона Бартель (Первый раунд)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Эшли Барти (Первый раунд)
  Бояна Бобушич (Первый раунд)
  Ярмила Гайдошова (Первый раунд)
  Саша Джонс (Первый раунд)  Оливия Роговска (Первый раунд)  Чжан Юйсюань (Первый раунд)  Мэдисон Киз (Третий раунд)  Каролин Гарсия (Первый раунд)
  Ребекка Марино (PR, Первый раунд)

 Победители квалификационного отбора 

  Леся Цуренко (Третий раунд)
  Валерия Савиных (Третий раунд)
  Грета Арн (Первый раунд)
  Вера Душевина (Первый раунд)
  Чжань Юнжань (Второй раунд)
  Весна Долонц (Второй раунд)

<li> Акгуль Аманмурадова ''(Второй раунд)
<li> Карин Кнапп (Первый раунд)
<li> Луксика Кумкхум (Второй раунд)
<li> Мария Жуан Кёлер (Второй раунд)
<li> Дарья Гаврилова (Второй раунд)
<li> Мишель Ларшер де Бриту (Первый раунд)''

Отказы от участия в турнире 

  Кайя Канепи
  Александра Возняк
  Флавия Пеннетта
  Петра Цетковская
  Ивета Бенешова
  Барбора Заглавова-Стрыцова
  Вера Звонарёва

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые